Neapolitansk kan syfta på:

 Neapolitansk – någon från Kungariket Neapel
 Neapolitansk – någon från staden Neapel